Аскер може да се отнася за:
 аскер – турцизъм () със значение „войник“ и вече по-рядко събирателното „войска“, от оригиналното , аскар – войска; в миналото на турски за „войник“ е използвана думата „askari“ (от арабското „عسكري“, аскари – войник, военен)
 Аскер – град и община в Южна Норвегия

Вижте също 
 Лотфи Аскер Заде – американски професор по математика и компютърни науки от азербайджанско-руски произход
 Аскеер (награда)